Neuenfels steht für:

 Burg Neuenfels, Burgruine bei Müllheim, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Neuenfels, deutsches Frachtschiff, siehe Dédalo (Schiff, 1901)
 Neuenfels, Motorschiff der Schwarzenfels-Klasse, siehe Rotenfels (Schiff, 1927) #Die Motorschiffe der Schwarzenfels-Klasse

Neuenfels ist der Familienname folgender Personen:

 Benedict Neuenfels (* 1966), deutscher Kameramann
 Hans Neuenfels (1941–2022), deutscher Schriftsteller und Regisseur

Siehe auch:
 Neufels